Александар Милојевић се може односити на:

 Александар Милојевић (глумац) (1860–1923), глумац
 Александар Милојевић (1966), глумац